Kubel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kubel (1909–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Kubel (1859–1940), deutscher Schriftsteller
 Nicolas Aubé-Kubel (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Otto Kubel (1868–1951), deutscher Maler, Graphiker und Illustrator
 Wilhelm Kubel (1832–1903), deutscher Apotheker

Kubel steht für:

 Kraftwerk Kubel in der Schweiz

Siehe auch:

 Kübel